Anne de Beauchamp, XV condesa de Warwick (Cardiff, febrero de 1443/4 - 3 de enero de 1449), fue la única hija de Henry de Beauchamp, duque de Warwick y Lady Cecily Neville. Sus abuelos maternos eran Richard Neville y Alice Montagu, V condes de Salisbury. Ana era sobrina de Ricardo Neville, VI conde de Salisbury, quien heredó el condado de Warwick en virtud de su matrimonio con otra tía de Anne, Ana de Beauchamp, XVI Condesa de Warwick.

Por parte materna, era sobrina nieta de Cecilia Neville, esposa de Ricardo, III duque de York. Por tanto, su madre era prima hermana de Eduardo IV de Inglaterra, Edmundo de Rutland, Margarita de York, Jorge de Clarence y Ricardo III de Inglaterra.

En 1446, su padre murió, y junto con él su ducado. Por su parte, Anne, de dos años, pudo heredar el condado de Warwick y la baronía Burghersh [E., 1330] el 11 de junio de ese mismo año. No obstante, ella murió tres años más tarde en Ewelme, Oxfordshire, el hogar de su bisabuelastra. Fue enterrada en la abadía de Reading.

A su muerte, el condado de Warwick fue heredado por su tía Ana, casada con su tío Sir Ricardo Neville, mientras que la baronía de Burghersh cayó en desuso al repartirse el patrimonio entre sus tías.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Condesas de Inglaterra
Niños fallecidos
Nacidos en Cardiff
Familia Beauchamp